Distro puede referirse a:
Coloquialmente a las distribuciones de GNU/Linux: distro
A las distribuidoras independientes de material alternativo: distro